

Cinema 
 No Strings Attached – film del 1997 diretto da Josef Rusnak
 Amici, amanti e... (No Strings Attached) – film del 2011 diretto da Ivan Reitman

Musica 
 No Strings Attached – album dei Meat Puppets del 1990
 No Strings Attached – album degli NSYNC del 2000